Voici la liste des planètes mineures numérotées de 476001 à 477000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 476001 à 477000

476001-476100

476101-476200

476201-476300

476301-476400

476401-476500

476501-476600

476601-476700

476701-476800

476801-476900

476901-477000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000